Лабон — фамилия;
 Лабон, Анри (1855—?) — натуралист.
 Лабон, Брайан (1940—2006) — английский футболист, защитник.